В список вносятся серебряные инвестиционные монеты 999 пробы или выше.

Примечания

См. также 
 Сребреник
 Серебряный рубль

Серебряные монеты
Инвестиционные монеты